Aloys Lütolf (1824-1879), historien ecclésiastique catholique suisse
 Joel Lütolf (2000-), skieur alpin suisse
 Matthias Lütolf (1973-), ingénieur biomédical suisse